Die Abkürzung ECER steht für:

 das US-amerikanische Bildungsprogramm European Conference on Educational Robotics
 European Conference on Educational Research, eine jährlich stattfindende Konferenz der European Educational Research Association (EERA)
 European Congress of Ethnic Religions, eine Organisation für die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, die die ethnischen Religionen Europas fördern.

Ečer steht für:

 Ečer, slowakischer Name der Kleinstadt Ecser im Komitat Pest, Ungarn

Ečer ist der Nachname folgender Personen:

 Bohuslav Ečer (1893–1954), tschechoslowakischer General und Professor